Бодешти има више значења:

 Бодешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Бодешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Бодешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Бодешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Бодешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Бодешти (Барбатешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Бодешти (Алуну), насеље у округу Валча у Румунији
 Бодешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији